Rauma se poate referi la:

Geografie
 Rauma, Finlanda, oraș și comună din regiunea Satakunta, Finlanda
 Rauma, Norvegia, comună din provincia Møre og Romsdal, Norvegia
 Rauma (râu), râu din valea Romsdalen, provincia Møre og Romsdal, Norvegia

Nave
 Clasa Rauma, p clasă de nave finlandeze
 HNoMS Rauma (1939), navă norvegiană
 HNoMS Rauma (1940-1963), navă norvegiană

Altele
 Rauma (dialect), un dialect al limbii finlandeze aproape dispărut
 Linia Rauma , o linie de cale ferată din provincia Møre og Romsdal, Norvegia
 Rauma-Repola Oy (-1991), și Rauma Oy (1991-1999); foste companii finlandeze, acum parte a Metso Corporation
 FC Rauma, un club de fotbal din comuna Rauma, Norvegia
 1882 Rauma, asteroid